Kalle Blomquist lebt gefährlich steht für:

 Kalle Blomquist lebt gefährlich (Roman), Roman von Astrid Lindgren
 Kalle Blomquist lebt gefährlich (1953), schwedischer Film nach dem Buch  Kalle Blomquist, Eva-Lotta und Rasmus von Astrid Lindgren
 Meisterdetektiv Kalle Blomquist lebt gefährlich (1996), schwedischer Film nach dem Buch Kalle Blomquist lebt gefährlich von Astrid Lindgren

Siehe auch:
 Kalle Blomquist – sein schwerster Fall (1957), schwedischer Film nach dem Buch Kalle Blomquist lebt gefährlich von Astrid Lindgren